Ви́ктор Ме́льников: Мельников, Виктор Георгиевич — заместитель Председателя Совнаркома — председатели Госплана КазССР сентябрь 1939 г. — ноябрь 1940 г.
 Мельников, Виктор Иванович (1920—1944) — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Мельников, Виктор Иванович (1939—1999) — советский и российский джазовый музыкант и педагог.
 Мельников, Виктор Константинович (1914—2006) — советский и российский художник, сын К. С. Мельникова.
 
 Мельников, Виктор Павлович (род. 1929) — советский и российский историк, профессор РАНХиГС, заслуженный деятель науки РФ (2009).
 Мельников, Виктор Павлович (род. 1957) — российский политик и общественный деятель, глава города Волгодонска.